Димитр Греков:
 Греков, Димитр Панайотов (1847—1901) — болгарский государственный и политический деятель, премьер-министр Болгарии.
 Греков, Димитр Фердинандов (род. 1958) — болгарский агроном, министр сельского хозяйства и продовольствия.